

Astronomia 
 19384 Winton – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Winton Motor Carriage Company – casa automobilistica statunitense

Geografia 
 Australia
 Winton – città del Queensland
 Nuova Zelanda
 Winton – città del Southland
 Regno Unito
 Winton – parrocchia civile del Cumbria
 Winton – antico nome di Winchester, capoluogo dell'Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Winton – census-designated place della Contea di Merced, California
 Winton – capoluogo della Contea di Hertford, Carolina del Nord
 Winton – città della Contea di St. Louis, Minnesota